El Collet de Pei és una collada del Massís del Canigó, a 1.718,6 metres d'altitud, en el límit dels termes comunals de Cortsaví, de la comarca del Vallespir, i de Vallmanya, de la de Conflent, tots dos a la Catalunya del Nord.

Està situat al nord de la comuna de Cortsaví i al sud de la de Vallmanya, al nord-est del Puig de Sant Pere i al costat sud-oest del Puig de l'Estela. És en el camí que enllaçava les Mines de Vetera amb la galeria del mateix jaciment obert en el terme de Vallmanya.

Bibliografia 
 
 .

Referències 

Colls de Cortsaví
Colls de Vallmanya